«Лучшее предложение» (, ) — итальянский психологический триллер режиссёра Джузеппе Торнаторе. Главные роли в фильме исполнили Джеффри Раш, Джим Стерджесс, Сильвия Хукс и Дональд Сазерленд. Премьера фильма состоялась 1 января 2013 года, в России лента вышла 1 августа того же года.

Фильм был назван своеобразным переосмыслением хичкоковского «Головокружения» и несмотря на неоднозначное принятие картины кинопрессой, в целом фильм получил положительные отзывы критиков, которые в особенности отметили актёрскую игру Джеффри Раша.

Картина была удостоена множества наград и премий, в основном за операторскую и музыкальную работу.

Сюжет 
В фильме рассказывается об истории любви и обмана в мире дорогих художественных аукционов и антиквариата. Главным героем является управляющий известного аукционного дома Вёрджил Олдман (Джеффри Раш), стареющий мужчина, богатый и уважаемый, но несколько чопорный и эксцентричный. Олдмана нанимает таинственная молодая наследница, Клэр Иббетсон (Сильвия Хукс), чтобы продать с аукциона большую коллекцию предметов искусства и антиквариата, которые достались ей после смерти родителей и хранятся на старой, пришедшей в упадок вилле. Живущая на вилле Клэр всегда отказывается общаться лично, страдает от серьезной агорафобии и никогда не покидает свою комнату. Вскоре Вёрджил, пожизненный холостяк, привыкший к затворничеству Клэр, понимает, что влюбился в нее.

Способный молодой мастер Роберт (Джим Стерджесс) помогает Олдману восстановить и собрать некоторые странные механические детали, которые тот находит среди вещей Клэр, на которых стоит клеймо знаменитого изобретателя 18-го века Вокансона, а также дает ему советы о том, как подружиться с Клэр и как справиться со своими чувствами к ней. Но за видимыми манерами и престижем Олдмана существует длительная афера, в которой его друг Билли Уистлер (Дональд Сазерленд) помогает ему собрать большую частную коллекцию выдающихся портретов стоимостью в миллионы долларов. При этом сам Олдман выдает на аукционах эти работы-шедевры за незначительные труды других художников. Билли считает себя амбициозным художником, но Олдман не воспринимает того всерьез.

В особняке другого клиента Вёрджил обнаружил заплесневелый обугленный кусок дерева. Профессиональные реставраторы обнаруживают картину под слоем угля.  Как утверждает Вёрджил, это работа копиистки XVI века Вивианте. Вёрджил отмечает, что все фальсификаторы хотят немного изменить оригинал, что раскрывает собственные художественные чувства фальсификаторов. На аукционе картина продается за £90 000 фунтов стерлингов, но после того, как Вёрджил говорит, что на самом деле она стоила около £8 миллионов фунтов стерлингов, Билли покупает картину для Вёрджила у ее первоначального покупателя за £250 000 фунтов стерлингов.

Олдман начинает отношения с Иббетсон. На склоне лет он впервые в жизни испытывает любовь и отдается чувствам, ставя под угрозу свою работу. По мере развития отношений Клэр преодолевает свой страх перед внешним миром, а Вёрджил откладывает свои перчатки, которые всегда носил. Молодая женщина сообщает главному герою, что агорафобия началась у нее после того, как на её глазах под колесами автомобиля погиб её первый и единственный возлюбленный. Героиня собирается жить с Вёрджилом, который настолько доверяет хрупкой Клэр, что показывает ей свою тайную бесценную коллекцию женских портретов. Переполняясь эмоциями, Клэр говорит Вёрджилу, что независимо от того, что может случиться, она любит его. По желанию возлюбленной главный герой прекращает распродажу предметов искусства из её виллы, хотя потратил немало усилий и средств для их реставрации и описи. Он также решает навсегда оставить свой доходный бизнес. Под действием нежданной поздней любви рациональный Вёрджил кардинально меняется, становясь человеком чувства. 

После заключительного в своей карьере аукциона Вёрджил возвращается домой и обнаруживает, что вся его коллекция и Клэр исчезли. В хранилище находится автоматон, созданный из механических деталей, которые Вёрджил дал Роберту. Из автоматона звучит сообщение от Роберта, что в каждой подделке есть доля подлинности (эти слова любил повторять сам Вёрджил), и поэтому Роберт будет по-настоящему скучать по Вёрджилу. Вёрджил понимает, что он является жертвой изощренного мошенничества, совершенного Робертом, Клэр и Билли, но не может обратиться в полицию из-за незаконных способов, которыми собрал свою коллекцию, и из-за любви к Клэр. Настоящей Клэр и владелицей виллы оказывается женщина,  проводящая время в кафе напротив и обладающая феноменальной памятью на числа. Она говорит Вёрджилу, что обычно сдает дом для киносъемок, и в этот раз его арендовал обходительный Роберт, а девушка, интересующая главного героя, появлялась на улице множество раз.

Через несколько месяцев лечения в психиатрической больнице после предательства Вёрджил отправляется в Прагу, где проводит время, сидя в ресторане, о котором когда-то говорила Клэр. Он сидит там и ждет в одиночестве за столом, размышляя, правду ли говорила Клэр, когда сказала, что всегда будет любить Вёрджила. Интерьер ресторана, посетители которого - влюбленные пары, оформлен часами и шестеренками и напоминает об автоматоне, что представляет собой метафору: мир механистичен, люди в нем прагматичны и не способны к жертвенной любви.

В ролях

Создание 
Сюжет был задуман Торнаторе за двадцать лет до выхода фильма и «отложен в долгий ящик». Малоизвестную за пределами Нидерландов Сильвию Хукс создатели картины приметили на Берлинском кинофестивале. Раша же Торнаторе позвал в проект во время написания сценария, так как думал только о нём в образе Вёрджила. Режиссёр назвал его «синтезом Марлона Брандо и Марчелло Мастроянни».

Съёмки начались в апреле 2012 года и проходили в ряде городов Италии (в том числе Триесте), а также в Вене и Праге.

Анализ 
Главная тема фильма — роль искусства и вымысла в человеческой жизни. «В каждой подделке есть доля подлинности», — утверждает герой Дж. Раша. Эта мысль подтверждается тем, что Олдман по ходу сюжета испытывает духовное перерождение, а это, по мнению Торнаторе, лучше всякого счастливого конца. Главный герой до самого окончания фильма остаётся в своём собственном мире и до последнего надеется на счастливое окончание истории.

Миру «нас возвышающего обмана» противопоставлен мир настоящий — невзрачный паб, в котором время от времени появляется главный герой, и карлица, одиноко сидящая у окна и считающая прохожих. Хотя женщина и владеет самыми достоверными фактами, так необходимыми герою, сухие цифры не приближают её к пониманию происходящего.

Первые три четверти фильма время в нём движется строго линейно. Когда же Олдман обнаруживает пропажу картин, сцены его отчаяния начинают перемежаться с воспоминаниями о мимолётном счастье. Изменения претерпевает и место действия: обобщённый западноевропейский город сменяется в финале яркой самобытной Прагой, где Олдман посещает астрономические часы (Пражские куранты) и ресторан, о котором ему рассказывала Клэр.

Помимо многочисленных отсылок к произведениям изобразительного искусства, критики видят в «Лучшем предложении» неявные цитаты из фильмов «Афера», «Головокружение» и «Основной инстинкт».

Критика 
Фильм собрал, в основном, благосклонные и восторженные отзывы прессы и кинокритиков. Однако ряд авторов, отмечая сильные стороны кинокартины, отмечали, что её внешность отвлекает от внутренней пустоты. Российская кинопресса отзывалась о работе Торнаторе так:
 Михаил Трофименков сравнивает фильм с «Головокружением» Хичкока и лентами Романа Полански: «Едва ли не самый удачный фильм Джузеппе Торнаторе. … „Лучшее предложение“ не подделка, а виртуозный триллер, чья неумолимая, захватывающая неторопливость льёт бальзам на душу зрителя, исхлёстанного истерическим и как бы модным ритмом»
 Евгений Ухов, Film.ru: «Триллер отходит в картине на второй план, когда за дело берётся такой актёр, как Джеффри Раш. Его бесподобная игра, великолепное режиссёрское чутьё, блистательная музыка и операторское совершенство делают фильм произведением искусства»
 Милослав Чемоданов, The Village: «Сценарий изящен и небанален, а помещённый в центр истории Джеффри Раш получает очередной достойный повод продемонстрировать свой талант, поклонников которого становится всё больше с каждым фильмом»

Однако не все кинокритики были столь очарованы фильмом, подмечая и его слабые стороны:
 Лидия Маслова, Коммерсантъ, отметила, что как одной из тем фильма является тема подделок и копий, так и сам фильм не до конца оригинален: «При достаточно развитом воображении и зритель может представить менее плоский фильм на месте картины Джузеппе Торнаторе, впаривающего простакам не совсем подлинное произведение киноискусства...»
 Владимир Лященко, Газета.Ru: «Одиночество, образцово сыгранное Тони Сервилло у Соррентино, вызывало эмпатию, но сложно всерьез сопереживать карикатурному пенсионеру, которому бес ударил в ребро. Особенно когда Эннио Морриконе плотно аранжирует его душевные терзания назойливыми скрипками». 

Американский кинокритик Шила О'Мэлли отметила пышное исполнение, которое скрывает от зрителя, что фильм построен на клише, а его символизм преподносится грубо и назойливо. Свою рецензию она завершила следующим выводом:В начале фильма Вёрджил говорит своему закадычному другу Билли, который является честолюбивым художником: «Любовь к искусству и умение держать кисть не делают художника». По мнению Вёрджила искусство делает его «внутренняя тайна». Хорошо поставленный, и великолепный на вид, «Лучшее предложение», тем не менее, полностью лишён «внутренней тайны».

Музыка 
В фильме звучит музыка Эннио Морриконе. Использованы следующие композиции:
 Un Violino
 Volti E Fantasmi
 Cavea
 La Migliore Offerta

Использованные в фильме репродукции известных картин 
При съёмках фильма были использованы репродукции известных картин. В хранилище Олдмана, которое он периодически посещает строго единолично, не посвящая в это никого, находится большое количество женских портретов, составляющих его коллекцию, которую, по его словам, он собирал всю свою жизнь. Показанные здесь портреты являются репродукциями известных и легко узнаваемых мировых шедевров, находящихся в различных музеях мира, или имеют явное или отдалённое сходство с таковыми.

Награды

Примечания

Комментарии

Источники 

Фильмы Италии 2013 года
Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-ограбления